Гайко — украинская фамилия. Известные носители:

 Гайко, Андрей Самойлович (1920—1943) — Герой Советского Союза.
  (1920—2011) — словацкий физик-экспериментатор, иностранный член АН СССР.
 Гайко, Георгий Васильевич (род. 1936) — советский и украинский ортопед, травматолог, профессор.

См. также 
 Гайкова